Frumoasa se poate referi la:

 Localități din România:
Frumoasa - localitate din județul Bacău
Frumoasa - localitate din județul Harghita, reședința comunei cu același nume
Frumoasa - localitate din județul Suceava
Frumoasa - localitate din județul Teleorman, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova:
Frumoasa - comună din raionul Călărași

 Cartiere:
Frumoasa (cartier din Iași)

Vezi și 
 Frumușica (dezambiguizare)